

Persone 
 Jakob Sveistrup – cantante pop danese
 Karl Sveistrup – calciatore tedesco
 Olaf Sveistrup – attore tedesco
 Søren Sveistrup – scrittore e sceneggiatore danese